ATV kan syfta på:

 ATV – en brittisk TV-kanal, se Associated Television
 ATV – ett obemannat "lastskepp" till stor del konstruerat av europeiska företag för ESA, se Automated transfer vehicle
 ATV – ett transportmedel av typ terrängmotorfordon eller motorcykel med fyra hjul, se All Terrain Vehicle
 ATV – IATA:s kod för en flygplats i Ati i Tchad, se Ati (flygplats)
 ATV (turkisk TV-kanal) – en turkisk privat TV-kanal grundad 1994
 ATV (österrikisk TV-kanal) – en TV-kanal i Österrike